Belver de los Montes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Belver de los Montes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Belver de los Montes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar